Název Kunovice má více sídel:
 Kunovice – obec v okrese Uherské Hradiště
 Kunovice (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín
Podobný název má 
 Kuňovice, obec v okrese Benešov